Le marché automobile français des voitures particulières en 2022 s'établit à  vendues, soit une baisse de  par rapport à 2021 ( immatriculations).

Évolution du marché français 
(en milliers de véhicules neufs)

Synthèse du marché 2022 
 Les ventes de véhicules neufs baissent de  par rapport à 2021.
 Le marché de l’occasion baisse également par rapport à 2021 avec  immatriculations.
 Peugeot reste n°1 des ventes devant Renault avec  de part de ventes contre .
 La Peugeot 208 devance la Dacia Sandero () et la Renault Clio () au palmarès des ventes hexagonales.
 La Dacia Sandero III conserve la première place de voitures neuves vendues aux particuliers.
 La Toyota Yaris Cross est la voiture la plus produite en France en 2022 avec .

Classements

Classement par type d'énergie

Classement des modèles les plus vendus en France

Classement par marques

Constitution des groupes automobiles en 2022 
Stellantis :
 Peugeot
 Citroën
 DS Automobiles
 Opel
 Fiat
 Alfa Romeo
 Lancia
 Abarth
 Maserati
 Chrysler
 Jeep
 Dodge
 RAM

Groupe Renault :
 Renault
 Dacia
 Alpine

Groupe Nissan :
 Nissan
 Infiniti
 Mitsubishi

Volkswagen AG :
 Volkswagen
 Audi
 Seat
 Cupra
 Škoda
 Porsche
 Bentley
 Lamborghini

Groupe Ford :
 Ford

Geely Holding Group :
 Volvo
 Lotus
 Lynk & Co
 Smart (50 %)

General Motors :
 Chevrolet
 Cadillac
 Corvette

Groupe Toyota :
 Toyota
 Lexus
 Daihatsu

Groupe BMW :
 BMW
 Mini
 Rolls-Royce

Daimler AG :
 Mercedes-Benz
 Smart (50 %)

Groupe Hyundai :
 Hyundai
 Kia

Groupe Tata :
 Jaguar
 Land Rover

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Marché de l'automobile
 Parc automobile français

Liens externes
  : Site officiel du Comité des Constructeurs Français d'Automobiles.

2022
2022 en France
2022 en économie